

Presentación previa 
La pareja alemana Andre Begemann y Martin Emmrich son los campeones defensores, pero no pudieron defender su título, ya que decidieron no participar en esta edición.

La pareja rusa formada por Mikhail Elgin y Teimuraz Gabashvili, son los nuevos campeones del torneo. Derrotaron en la final a la pareja formada por Purav Raja y Divij Sharan.

Cabeza de serie 

 Lukáš Dlouhý /  Paul Hanley (Cuartos de final)
 Purav Raja /  Divij Sharan (Final)

 Frank Moser /  Philipp Oswald (Cuartos de final)
 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro principal de dobles

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Tashkent 2013